Молчание:

 Молчание — воздержание от речи, использования голоса.
 Молчание — отсутствие передачи данных.
 Молчание — коммуникативная невербальная единица общения.

Фильмы 
 Молчание (фильм, 1963) — драматический фильм, режиссёр Ингмар Бергман.
 Молчание (фильм, 1971) — исторический фильм, режиссёр Масахиро Синода.
 Молчание (фильм, 1998) — режиссёр Мохсена Махмальбаф.
 Молчание (фильм, 2004) — криминальный фильм, режиссёр Вольфганг Мернбергер.
 Молчание (фильм, 2005) — триллер, режиссёр Харви Кан.
 Молчание (фильм, 2016) — исторический фильм, режиссёр Мартин Скорсезе.
 Молчание (фильм, 2019) — фильм ужасов, режиссёр Джон Леонетти.

См. также 

 Благое Молчание
 «Молчание ветчины» ()
 Молчание доктора Ивенса
 Парадокс Ферми, или молчание вселенной.
 Молчание Лорны ()
 «Молчание ягнят»